Супханбури () — провинция в центральной части Таиланда. Площадь региона составляет 5 358 км². Территория представляет собой довольно плоскую равнину с небольшими горными хребтами на севере и западе. Юго-восток Супханбури — важный район производства риса. Климат региона — тропический, муссонный.

Этимология 
Слово «супхан» происходит от санскритского слова «суварна» (सुवर्ण) — золото; а слово «бури» от санскритского «пури» (पुरी) — город. Таким образом название провинции можно перевести как «Город золота».

Географическое положение

Население 
Население провинции — 849 699 человек (2015), главным образом тайцы со значительным китайским меньшинством. Плотность населения — 157,70 чел./км². Более 96 % населения — буддисты.

Административное деление 

Провинция подразделяется на 10 ампхе, которые в свою очередь делятся на 110 подрайона (тамбон) и 977 поселений (мубан).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 
 Официальный сайт города Супханбури 

Провинции Таиланда